P61 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 61, een handschrift op papyrus van het Nieuwe Testament